Lernout ist der Familienname folgender Personen:
 Brett Lernout (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler
 Ward Lernout (* 1931), belgischer Maler

Siehe auch:
 Lernout & Hauspie, belgische Firma zur Spracherkennung